Бенджамин Синклер (Бен) Джонсон (; род. , Фалмут, Ямайка) — канадский легкоатлет (бег), дисквалифицированный за применение запрещённых препаратов.

Биография 
В 1976 году эмигрировал из Ямайки в Канаду.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года — бег на 100 м, эстафета 4×100 м.

С 1985 года стал мировым лидером в беге на 100 м, потеснив Карла Льюиса.

В 1987 году победил на чемпионате мира с мировым рекордом — 9,83.

24 сентября 1988 года на Олимпийских играх выиграл финальный забег, превысив мировой рекорд — 9,79; через 3 дня был дисквалифицирован за применение анаболического стероида станозолола. В 2009 году заявил, что получил признание Андрэ Джексона, друга семьи Карла Льюиса, что тот подмешал стероиды в пиво, которое Джонсон пил непосредственно перед сдачей допинг-пробы; на самом же деле Джонсон использовал неизвестный антидопинговым службам стероид фуразобол, разработанный в ГДР.

В 1989 году во время судебного разбирательства признал, что употреблял допинг с 1981 года; был лишён титула чемпиона мира, а его мировые рекорды (100 м и 60 м в зале) были аннулированы.

В 1991 году после дисквалификации вернулся в большой спорт. В марте 1993 года вновь был дисквалифицирован — пожизненно.

Примечания

Ссылки 

Бегуны на короткие дистанции Канады
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Члены ордена Канады
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике